Koné ist der Name folgender Orte:

 Koné (Burkina Faso), Ort in Burkina Faso
 Koné (Neukaledonien), Ort auf Neukaledonien

Kone steht für:
 Kone (Unternehmen), finnischer Aufzugshersteller 
 Kone (Vulkan), Vulkan in Äthiopien

Koné oder Kone ist der Familienname folgender Personen:
 Adama Koné (* 1988), guineischer Fußballspieler
 Aïcha Koné (* 1957), ivorische Sängerin
 Antoine Koné (1963–2019), ivorischer Geistlicher, Bischof von Odienné
 Arouna Koné (* 1983), ivorischer Fußballspieler
 Bakari Koné (* 1981), ivorischer Fußballspieler
 Bakary Koné (* 1988), burkinischer Fußballspieler
 Bazoumana Koné (* 1993), ivorisch-deutscher Basketballspieler
 Boubacar Koné (* 1984), malischer Fußballspieler
 Djakaridja Koné (* 1986), ivorisch-burkinischer Fußballspieler
 Emmanuel Koné (* 1986), ivorischer Fußballspieler
 Famoussa Koné (* 1994), malischer Fußballspieler
 Féréba Koné (* 1990), deutsche Schauspielerin
 Francis Koné (* 1990), togoischer Fußballspieler
 Gaoussou Koné (* 1944), ivorischer Sprinter
 Hassa Florent Koné (* 1969), malischer Geistlicher, Bischof von San

 Jean Laurent Koné Zié (* 1979), ivorischer Künstler
 Koro Issa Ahmed Koné (* 1989), ivorischer Fußballspieler
 Lamine Koné (* 1989), ivorischer Fußballspieler
 Maboundou Koné (* 1997), ivorische Sprinterin
 Madou Kone (* 1949), burkinischer Musiker
 Mamadou Koné (* 1974), burkinischer Fußballspieler
 Manu Koné (* 2001), französischer Fußballspieler
 Mbah Koné (* 1990), burkinischer Fußballspieler

 Oumar Koné (* 1991), malischer Fußballspieler
 Panagiotis Kone (* 1987), griechischer Fußballspieler
 Seydou Koné (* 1964), burkinischer Fußballspieler
 Sidy Koné (* 1992), malischer Fußballspieler
 Souleymane Koné (* 1996), ivorischer Fußballspieler
 Tiassé Koné (* 1987), ivorischer Fußballtorhüter
 Youssouf Koné (* 1995), malischer Fußballspieler
 Yssouf Koné (* 1982), burkinischer Fußballspieler